Александр Георгиевич Харитонов (род. 04.03.1948, Москва) — советский и российский архитектор, художник-живописец, сценограф.

Биография 
Александр Георгиевич Харитонов первые уроки рисунка и живописи получил от мамы, художницы Лины (Ангелины) Васильевны Порхуновой и старшего брата, художника Валерия Харитонова. В 1973 году окончил Московский Архитектурный Институт (МАРХИ), где учителями и наставниками были И. Д. Мельчаков, А. Н. Душкин, Н. Н. Уллас. В 1982 году окончил спецфакультет МАРХИ по направлению «Градостроительное прогнозирование, функционально-пространственная организация и композиция городов».

Архитектура 
1973—1982 — работал в Центральном научно-исследовательском и проектном институте курортных, туристских, оздоровительных и лечебных зданий (ЦНИПИ), где спроектировал в составе авторского коллектива следующие объекты: Молодёжный центр «Олимпиец» в Шереметьево (объект удостоен Государственной премии РСФСР за 1981), санаторий «Морской прибой» (корпус Люкс) в Мисхоре (Крым), военный санаторий «Золотой берег» в Сукко (Анапа).
В 1982 вступил в Союз архитекторов России.

Сценография 
Параллельно с архитектурной деятельностью в 1980-х годах работал в театрах сценографом и художником по костюмам. С братом Валерием Харитоновым оформил спектакли в Паневежском драматическом театре «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1983), режиссёр Эдуард Марцевич; «Три сестры» А. П. Чехова (1984), режиссёр Юлюс Даутартас; в Ивановском драматическом театре «Дикарь» А. Касона (1985), режиссёр Виталий Иванов.
В 1985 — главный художник Клуба советской делегации XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, режиссёр Виталий Иванов.
В 1987 — художник-сценограф концерта-представления «Бурда моден» в Колонном зале Дома Союзов, режиссёр Полина Лобачевская.

В 1990-х годах, будучи успешным и востребованным архитектором, Александр Харитонов выступает как профессиональный художник, участвует в выставках театральной секции Московского союза художников (МСХ).
С 2002 по н.в. — художник проекта «Искусство России»
В 2003 вступил в Московский союз художников (секция театра и кино).
С 2017 по н.в. — художник Международного клуба художников «Творчество»

Выставки 
 1990 — Лос-Анджелес. Галерея «Нео-Шаг»
 1991 — Прага. Галерея «Art-S»
 1993 — Москва. Выставочный зал МСХ на Кузнецком мосту (совместно с Валерием Харитоновым), галерея «Арт-сервис»
 1994 — Москва. Театр «Вернисаж» на Беговой, персональная выставка
 1994 — Москва. Культурный центр на Петровке, персональная выставка
 1995 — Москва. Галерея «Нагорная» (совместно с Валерием Харитоновым)
 1998 — Москва. Выставочный зал союза архитекторов России, персональная выставка
 1998 — Москва. ЦДХ Крымский вал МКСХ, журнал «АСД»
 2001 — Москва. ЦДХ Крымский вал МКСХ, галерея «Expo-art-ru»
 2001 — Москва. ГВЗ «Тушино» (совместно с Валерием Харитоновым)
 2002 — Москва. «Арт-Манеж 2002», галерея «Сад Роз»
 2003 — Валлетта. Российский центр науки и культуры на Мальте (РЦНК), галерея «Арка», персональная выставка
 2003 — Москва. ЦДХ Крымский вал «Арт-Салон 2008»
 2004 — Москва. ГВЗ «Новый Манеж» (совместно с Валерием Харитоновым), галерея «Арка»
 2004 — Москва. Духовное возрождение России, галерея «Кентавр»
 2004 — Москва. ВООПИК, галерея «Арка», персональная выставка
 2005 — Москва. ЦДХ Крымский вал, галерея «Арка», персональная выставка
 2005 — Москва. ЦДХ Крымский вал, галерея «Alliance-ART»
 2006 — Москва. «Арт-Манеж 2006», галерея «Новый Манеж»
 2006 — Москва. ЦДХ Крымский вал «Арт-Салон 2008», галерея «Альянс-Арт», персональная выставка
 2007 — Москва. Культурный центр ГлавУпДК при МИД России, МСХ
 2007 — Москва. «Арт-Манеж 2007», галерея «Новый Манеж»
 2007 — Москва. Гостиный двор. Первый Международный Рекламный Форум, персональная выставка
 2008 — Москва. ГВЦ «Новый Манеж», персональная выставка
 2008 — Москва. ЦДХ Крымский вал, галерея «Арка», персональная выставка
 2008 — Москва. ГВЗ Манеж, «Традиции и современность»
 2008 — Москва. ГВЗ «Тушино», «Семейные традиции»
 2009 — Москва. Дом Романса, галерея «Арка», персональная выставка
 2009 — Москва. «Арт-Манеж 2009», галерея «Новый Манеж»
 2009 — Москва. ГВЗ «Тушино», Художественные традиции Северо-Запада Москвы
 2009 — Москва. Галерея «Марго-арт», персональная выставка
 2010 — Москва. «Арт-Манеж 2010», галерея «Новый Манеж»
 2010 — Валлетта. Российский центр науки и культуры на Мальте (РЦНК), галерея «Арка», персональная выставка
 2011 — Москва. «Арт-Манеж 2011», галерея «Новый Манеж»
 2013 — Москва. ЦДХ Крымский вал, галерея «Арка», персональная выставка «Моя реальность»
 2014 — Монако. Помещение банка USB, персональная выставка
 2015 — Москва. ДК «Гайдаровец» (совместно с Полиной Харитоновой), галерея «Арка»
 2015 — Москва. Центральный дом кино на Васильевской (совместно с Полиной Харитоновой), галерея «Арка»
 2015 — Москва. Выставочный зал МСХ, Кузнецкий мост 11, «Магия театра и кино» (совместно с Полиной Харитоновой), МСХ
 2015 — Москва. ГВЗ «Тушино» (совместно с Полиной Харитоновой), галерея «Арка»
 2018 — Москва. Межконфессиональный культурный центр «Покровские ворота», галерея «Арка», персональная выставка
 2019 — Москва. Проект «Искусство России» совместно с Международным клубом художников «Творчество»

Картины находятся в коллекциях 
 Фонд королевы Испании Софии (Мадрид)
 Музей современного русского искусства (Джерси-Сити США),
 Концерн КРОСТ (Москва)
 Международная конфедерация Союзов художников (МКСХ) (Москва)
 Галерея «Новый Манеж» (Москва)
 Межконфессиональный культурно-просветительский центр «Покровские ворота» (Москва)
 Международный клуб художников «Творчество» (Москва)

В частных собраниях:
 Академика Е. П. Велихова
 Экс-президента республики Мальты Джорджа Абелы
 Экс-премьер-министра республики Мальты Джозефа Муската
 Поэта и помощника президента Мальты Акилле Мицци
 Посла республики Мальты в России Кармена Бринката

О художнике 
…Живопись Александра Харитонова напоминает о таких течениях западной живописи, как экспрессивная или «лирическая» абстракция, дополняемая изобразительными пейзажными фрагментами, а также определёнными символическими мотивами, сочетающие иносказание метафор с религиозным подтекстом. У Харитонова размашистая «анархичная» удаль экспрессивного почерка совмещена с охранительными и созидательными тенденциями: не разрушать, а воссоединять «распавшуюся связь времен» призваны эти полотна живописца, независимо от конъюнктуры и изменчивых прихотей моды…

…Современность видится Александром как взрывное обновление природы. История предстаёт в ином качестве — как мистическое зрелище или призрак. В его «исторических полотнах» природа аккомпанирует «золотой» архитектуре — олицетворению творческого гения человечества. Эстетизм у Александра Харитонова неотделим от таинственной поэзии мира, разгадки его прошлого и настоящего…

…Красота живописной поверхности холста — это то первое, что, прежде всего, обращает на себя внимание, когда впервые видишь полотна Александра Харитонова. Абстракция Харитонова — это не абстрагирование от реальности. Это иная реальность, художественные принципы которой соотносятся с положением известной теории вчувствования: реальность мыслей, снов, фантазий, тонкая материя души, путешествие духа в глубины памяти. Его картины — это символы и знаки культуры, её многослойности, выразители судьбы культурных ценностей в современном мире…

…Александр мастер счастливых видений, в которых трепещут крылья райских птиц и колышутся первозданные сказочные соцветья. И он же слышит голос Пророка, которому нет покоя, ибо жизнь, какова она есть, добром не кончится. По этой причине, вероятно, художник, подобно своим духовным предкам в XVIII и XIX веках, так истово пытается найти ощущение светлого метафизического города, цитадели чистоты, где можно сохранить цветы райского сада от приближающегося конца света…

Государственная служба 
1997—2010 — начальник территориального агентства Северо-Западного административного округа (СЗАО), Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы Правительства Москвы.

Публикации 
 1988 — Архитектура комплексов отдыха, М. Стройиздат, под редакцией А. Т. Полянского
 1993 — газета Московская правда от 27.07
 1993 — Общая газета № 6/8
 1995 — газета Изограф № 7 июль
 1997 — журнал Джентльмен № 6
 1998 — каталог Museum of Contemporary Russian Art, Unknown Russia, Jersey City (USA)
 1998 — журнал Архитектура, Строительство, Дизайн (АСД) № 1/7
 1998 — журнал Москва № 9
 2001 — альбом, статья Сергея Кускова. Свет запредельный и путеводный, М. изд. Лето
 2001 — книга Капитолины Кокшенёвой. Самые знаменитые живописцы России, М. изд. Вече
 2002 — каталог Арт Манеж М.изд. ЦВЗ Манеж
 2002 — журнал Декоративное искусство (ДИ) № 5-6, М. изд. РАХ
 2003 — газета Sunday Times November 2 Malta Valletta
 2004 — каталог Арт Манеж М. изд. ЦВЗ Манеж
 2004 — альбом, статья Лии Адашевской. «Всё в мире неизменный связует строй…», М. изд. Лето
 2004 — журнал Техника — молодёжи № 7
 2005 — журнал Столичный стиль № 10
 2005 по н. в. — книга Искусство России, М. изд. СканруС
 2005—2011 — каталог Арт Манеж М.изд. ЦВЗ Манеж
 2005 — альбом Иная живопись, М. изд. Лето
 2005—2006 — журнал Столичный стиль № 12-1
 2007 — журнал Собранiе № 4/15, статья Ольги Семенцовой «Нерукотворное нечто» М. изд. РИЦ Собранiе
 2007 — газета Октябрьское поле № 1/549, № 19/568
 2007 — журнал «Человек. Культура. Город» № 5/45 М. изд. ИПЦ Социум
 2009 — каталог «Художественные традиции Северо-Запада Москвы» М. изд. М. Контакт-культура
 2009 — книга «Искусство в современном мире», статья Анны Сопоцинской «Арт Манеж-2007», выпуск 3, М. изд. РАХ
 2010 — альбом «И чудный мир видений полный…» М. изд. Лето
 2012 — альбом «Через века», М. изд. Лето
 2018 — альбом, статья Сергея Кускова. Из времени в вечность…, М. изд. Лето

Примечания

Ссылки 
 Артхив
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ
 Журнал Time Out Москва
 Банк данных АРТИНФО «From Russia with Art»

Персоналии по алфавиту
Художники России
Современные художники России
Художники Москвы
Члены Московского Союза художников
Театральные художники
Сценографы СССР
Выпускники МАРХИ
Архитекторы по алфавиту
Члены Союза архитекторов России
Члены Союза московских архитекторов